Lanac može značiti:
Lanac
Lanac sreće
Lanac (skup)
Jordanov lanac
Markovljev lanac
Jordanova klijetka
Lanac Ralik
Lanac Ratak